Le pont sur la Voueize est un pont en arc français qui franchit la Voueize à Chambon-sur-Voueize, dans la Creuse, en Nouvelle-Aquitaine. Ce pont long d'une quarantaine de mètres est classé monument historique depuis le .

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Creuse
 Liste de ponts de la Creuse
 Classification des ponts

Liens externes 

 

Voueize
Voueize
Voueize
Monument historique classé en 1958
Chambon-sur-Voueize